Ханжиновское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Заларинском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Ханжиново.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1259 человек, в том числе 617 мужчин и 642 женщины.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Ханжиново
 Участок Николаевский

На территории Ханжиновского муниципального образования находился упразднённый населённый пункт Агильмай.

Примечания 

Муниципальные образования Заларинского района
Сельские поселения Иркутской области